Гранд-Прері (Альберта)
 Гранд-Прері (Техас)